Ботопедія — Вікіпедія, більшість статей якої створено ботами; як правило, ці статті мало інформативні, тому значення набуло іронічного змісту;
 Ботопедія — проект у Вікімедії, що допомагає зробити ботозаливку статей у вікіпедії, в основному це -міста або населені пункти.